Urszula Radwańska var regerande mästare, men valde att inte delta detta år.

Laura Robson vann med 6–3, 3–6, 6–1, i finalen mot Noppawan Lertcheewakarn.

Seedning

 Melanie Oudin (Andra omgången)
 Arantxa Rus (Kvartsfinal)
 Noppawan Lertcheewakarn (Final)
 Elena Bogdan (Första omgången)
 Polona Hercog (Kvartsfinal)
 Jessica Moore (Tredje omgången)
 Ana Bogdan (Första omgången)
 Kurumi Nara (Första omgången)

 Bojana Jovanovski ''(Kvartsfinal)
 Johanna Konta ''(Tredje omgången)
 Ksenia Lykina ''(Första omgången)
 Nikola Hofmanova ''(Tredje omgången)
 Jessy Rompies ''(Första omgången)
 Elena Chernyakova ''(Andra omgången)
 Linda Berlinecke ''(Andra omgången)
 Katarzyna Piter ''(Andra omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Externa länkar
Lottning

Flicksingel